Serge Leroy peut désigner :
 Serge Leroy (1937-1993), un réalisateur et scénariste français ;
 Serge Leroy (1947-), un athlète français, spécialiste du lancer du javelot.